Campionato del mondo rallycross (FIA World Rallycross Championship)
 Subaru Impreza WRX

Codici 

 wrx – codice ISO 639-3 della lingua wae raa